Plaats in Indonesië
 Ujung Gading (Barumun Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Gading (Sungai Kanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra